en neurologie, le cuneus est un gyrus du cortex
 en entomologie, les cunei sont une partie de l'aile, chez les punaises.